Die Schor-Partei (; ) ist eine im Parlament vertretene nationalkonservative moldauische politische Partei. An ihrer Spitze steht Ilan Schor, der von 2015 bis 2019 Bürgermeister von Orhei war.

Geschichte 
1998 gründete die Führungsspitze des Kongresses der Russischen Gemeinden der Republik Moldau, darunter Walerij Klimenko, die Sozio-politische Bewegung „Gleichheit“ ( bzw. ). Im Oktober 2016 nannte sich die Partei in Schor-Partei um. 

Nach einer anderen Darstellung wurde die Partei von Ilan Șor gegründet, der Bürgermeister der Stadt Bălți im Norden Moldawiens. Șor lebt derzeit in Israel; die moldauische Justiz ermittelt wegen diverser Finanzdeliktegegen ihn.

Programmatik 
Die Partei gilt als pro-russisch. Abgesehen davon ist die Einschätzung der Parteipolitik schwierig. Manche schreiben, die Partei sei eine Mitte-links-Partei und andere schreiben, sie sei konservativ. Die Partei setzt sich für eine aktive Sozialpolitik ein.

Aktuelles 
Im Oktober 2022 stand die Partei im Verdacht, Demonstrierende zu bezahlen. Ende desselben Jahres gab es Korruptionsermittlungen gegen die Partei.

Wahlergebnisse

Einzelnachweise 

Partei (Republik Moldau)
EU-skeptische Partei
Gegründet 1997